Том Вилкинсон () је британски глумац, рођен 5. фебруара 1948. године у Лидсу (Енглеска).

Филмографија 

|-
| 1985. || || -{Wetherby}- || -{Roger Braithwaite}- || 
|-
| 1988. || || -{The Attic: The Hiding of Anne Frank}- (ТВ)  || -{Silberbauer}- || 
|-
| 1989. || || -{First and Last}- (ТВ)  || Стивен || 
|-
| 1990. || || -{Paper Mask}- || Др Торн || 
|-
| 1991. || || -{Prime Suspect}- (ТВ)  || -{Peter Rawlins}- || 
|-
| 1993. || || -{In the Name of the Father}- || -{appeal prosecutor}- || 
|-
| 1994. || || -{Priest}- || отац Метју Томас || 
|-
| 1994. || || -{Martin Chuzzlewit}- (ТВ)  || -{Seth Pecksniff}- || 
|- 
| 1995. || Разум и осећајност || -{Sense and Sensibility}- || господин Дашвуд || 
|-
| 1996. || || -{The Ghost and the Darkness}- || -{Robert Beaumont}- || 
|-
| 1996. || || -{Eskimo Day}- || Хју || 
|-
| 1997. || || -{Smilla's Sense of Snow}- || професор Лојен || 
|-
| 1997. || || -{The Full Monty}- || Џералд || 
|-
| 1997. || || -{Wilde}- || Маркиз од Квинсберија || 
|-
| 1997. || || -{Oscar and Lucinda}- || Хју Стратон || 
|-
| 1997. || || -{Cold Enough for Snow}- || Хју Лојд || 
|-
| 1998. || || -{The Governess}- || -{Mr. Charles Cavendish}- || 
|-
| 1998. || Гас до даске || -{Rush Hour}- || Томас Грифин || 
|-
| 1998. || Заљубљени Шекспир || -{Shakespeare in Love}- || Хју Фенимен || 
|-
| 1998. || У седлу са ђаволом || -{Ride with the Devil}- || Ортон Браун || 
|-
| 2000. || || -{Essex Boys}- || John Dyke || 
|-
| 2000. || Патриота || -{The Patriot}- || генерал Чарлс Корнволис || 
|-
| 2000. || || -{Chain of Fools}- || -{Robert Bollingsworth}- || 
|-
| 2001. || || -{In the Bedroom}- || Мет Фаулер || 
|-
| 2001. || || -{Another Life}- || господин Карлтон || 
|-
| 2001. || Црни витез || -{Black Knight}- || -{Sir Knolte of Malborough}- || 
|-
| 2002. || || -{The Gathering Storm}- (ТВ)  || -{Sir Robert Vansittart}- || 
|-
| 2002. || || -{The Importance of Being Earnest}- || -{Dr. Frederick Chasuble}- || 
|-
| 2003. || || -{Normal}- (ТВ) || -{Roy Applewood}- || 
|-
| 2003. || Девојка са бисерном минђушом || -{Girl with a Pearl Earring}- || -{Pieter Van Ruijven}- || 
|-
| 2004. || || -{If Only}- || таксиста || 
|-
| 2004. || Вечни сјај беспрекорног ума || -{Eternal Sunshine of the Spotless Mind}- || -{Dr. Howard Mierzwiak}- || 
|-
| 2004. || || -{Stage Beauty}- || Бетертон || 
|-
| 2004. || || -{A Good Woman}- || -{Tuppy}- || 
|- 
| 2005. || || -{Ripley Under Ground}- || Џон Вебстер || 
|-
| 2005. || Бетмен почиње || -{Batman Begins}- || -{Carmine Falcone}- || 
|-
| 2005. || || -{The Exorcism of Emily Rose}- || отац Мур || 
|-
| 2005. || || -{Separate Lies}- || Џејмс Менинг || 
|-
| 2006. || || -{The Night of the White Pants}- || -{Max Hagan}- || 
|-
| 2006. || || -{The Last Kiss}- || Стивен || 
|-
| 2007. || || -{Dedication}- || Руди Холт || 
|-
| 2007. || || -{Cassandra's Dream}- || Хауард || 
|-
| 2007. || Мајкл Клејтон || -{Michael Clayton}- || -{Arthur Edens}- || 
|-
| 2008. || Џон Адамс || -{John Adams}- || Бенџамин Френклин ||
|-
| 2008. || || -{Recount}- || Џејмс Бејкер ||
|-
| 2008. || Рокенрола || -{RocknRolla}- || Лени Кол ||
|-
| 2008. || Операција Валкира || -{Valkyrie}- || Фридрих Фром ||
|-
| 2011. || Зелени Стршљен || -{The Green Hornet}- || Џејмс Рид ||
|-
| 2011. || Немогућа мисија: Протокол Дух || -{Mission: Impossible – Ghost Protocol}- || секретар ИМФ-а ||
|-
| 2014. || Хотел Гранд Будапест || -{The Grand Budapest Hotel}- || Аутор ||
|-
| 2016. || Сноуден || -{Snowden}- || Јуен Макаскил ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1948.
Енглески глумци
Британски глумци
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде БАФТА
Добитници награде Сателит